Parti du peuple d'abord peut notamment plusieurs partis politiques :
 Corée du Sud : Parti du peuple d'abord ;
 Îles Salomon : Parti du peuple d'abord ;
 Papouasie-Nouvelle-Guinée : Parti pour le peuple d'abord ;
 Taïwan : Qinmindang.

Voir aussi